Sven Ulreich (ur. 3 sierpnia 1988 w Schorndorfie) − niemiecki piłkarz, występujący na pozycji bramkarza w niemieckim klubie Bayern Monachium.

Kariera klubowa 

Karierę zawodniczą rozpoczął w juniorskim zespole VfB Stuttgart II (2006–2009), w styczniu 2008 podpisał swój pierwszy profesjonalny kontrakt z klubem ze stolicy Badenii-Wirtembergii. W rozgrywkach Bundesligi zadebiutował 9 lutego 2008 w przegranym meczu przeciwko Hercie BSC (1:3). 16 czerwca 2015 podpisał trzyletni kontrakt z Bayernem Monachium.

Statystki kariery 
Stan na 25 sierpnia 2021.

Sukcesy

Bayern Monachium 
 Liga Mistrzów UEFA: 2019/2020
 Superpuchar Europy UEFA: 2020
 Mistrzostwo Niemiec: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022
 Puchar Niemiec: 2015/2016, 2019/2020
 Superpuchar Niemiec: 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022

Przypisy

Bibliografia 
 

Niemieccy piłkarze
Piłkarze VfB Stuttgart
Piłkarze Bayernu Monachium
Zdobywcy Pucharu Europy i Ligi Mistrzów
Urodzeni w 1988